Als Bundesaußenministerium wird inoffiziell bezeichnet:

 Auswärtiges Amt, deutsches Außenministerium
 Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten, österreichisches Außenministerium